Princesense – abitanti di Princesa Isabel
Princesense – abitanti di Princesa